Левобере́жное — топоним.

Населённые пункты 
 Казахстан
 Левобережное — до 1990 г. название села Жаркын горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.
 Россия
 Левобережное — посёлок в Славском городском округе Калининградской области.
 Левобережное — село в Канском районе Красноярского края.
 Левобережное — село в Наурском районе Чечни.

Муниципальные образования 
 Левобережное — до 2012: муниципальное образование, соответствующее Левобережному району Москвы; с 2012 муниципальный округ Левобережный.
 Левобережное — муниципальное образование в статусе сельского поселения в Белёвском районе Тульской области.
 Левобережное сельское поселение — муниципальное образование в статусе сельского поселения в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Левобережненское сельское поселение — муниципальное образование в Наурском районе Чечни
 Левобережная
 Левобережный